Phrom Phiram (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phitsanulok, Thailanda, cu o populație de 89.163 de locuitori și o suprafață de 832,67 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 119 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phitsanulok